«Ла́хти» () — финский футбольный клуб из города Лахти, выступающий в Вейккауслиге.

История 
Футбольный клуб «Лахти» был основан 7 ноября 1996 года. 

В 2008 году команда выиграла бронзовые медали чемпионата Финляндии и сыграла в Лиге Европы 2009/10.

В сезоне 2010 команда заняла последнее 14-е место в Вейккауслиге и вылетела в Юккёнен. В сезоне 2011 команда победила в Юккёнене и вернулась в Вейккауслигу.

В сезоне 2014 «Лахти» стал бронзовым призёром во второй раз.

Домашние матчи проводит на стадионе «Лахден», вмещающем 14 465 зрителей.

Достижения 
Вейккауслига
  Бронзовый призёр (2): 2008, 2014

Кубок Финляндии
  Финалист (1): 2002

Кубок финской Лиги
  Обладатель (3): 2007, 2013, 2016
  Финалист (2): 2004, 2005

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений в чемпионатах Финляндии

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Лахти», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Петри Пасанен (1996—2000, 2014—2015)
  Мика Вяюрюнен (1999—2000)
  Кари Аркивуо (2001—2006, 2020—)
  Пекка Лагерблум (2003—2004, 2015, 2019)
  Яри Литманен (2004, 2008—2010)
  Берат Садик (2007—2008, 2010)
  Хенрик Мойсандер (2014—2016)
  Сантери Хостикка (2016—2018)
  Александр Васютин (2016—2018)
  Марко Симоновски (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Лахти